Doblina är ett släkte av insekter. Doblina ingår i familjen myrlejonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrlejonsländor
Doblina